YAI steht für:
 General Bernardo O’Higgins Airport (IATA-Code), Flughafen von Chillán, Chile

Yai ist der Familienname folgender Personen:
 Anok Yai (* 1997), südsudanesisch-US-amerikanisches Model

yai steht für:
 Jaghnobische Sprache (ISO-639-3-Code), nordostiranische Sprache der Jaghnoben

Abkürzung